Атланта Брэйвз в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 90 матчей в 144 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Колорадо Рокиз и выиграла серию 3-1. В финальной серии Национальной лиги Атланта Бравс обыграли Цинциннати Редс со счётом 4-0 и вышли в Мировую серию, где праздновали победу, выиграв у Кливленд Индианс 4-2

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 4
 Поражений: 1
 Процент побед: 80
 Очков набрано: 29
 Очков пропущено: 24

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 131
 Очков пропущено: 97

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 125
 Очков пропущено: 109

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 20
 Поражений: 7
 Процент побед: 74.07
 Очков набрано: 110
 Очков пропущено: 76

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 19
 Поражений: 10
 Процент побед: 65.52
 Очков набрано: 131
 Очков пропущено: 123

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 119
 Очков пропущено: 110

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 0
 Поражений: 1
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 0
 Очков пропущено: 1

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Атланта Брэйвз — Колорадо Рокиз 3-1

 Финальные серии Национальной лиги: Атланта Брэйвз — Цинциннати Редс 4-0

 Мировая серия 1995: Атланта Брэйвз — Кливленд Индианс 4-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Атланта Брэйвз
МЛБ в сезоне 1995